Кейсі Деллаква і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але Деллаква вирішила того року не брати участі, народивши другу дитину. Шведова грала в парі з Тімеа Бабош, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Каролін Гарсія і Крістіна Младенович.
Гарсія і Младенович потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Хінгіс і Саня Мірза з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Жінки, парний розряд